Жанна — жіноче ім'я, французька форма імені Іванна (Іоанна)

Жанна — селище, Могочинський район, Забайкальський край
 Жанна — залізнична станція Могочинського регіону Забайкальської залізниці

Інше 
 Жанна — астероїд головного поясу